Brecht-Schule steht für:
 Bertolt-Brecht-Schule, nach Bertolt Brecht benannte Schulen
 Brecht-Schule Hamburg, staatlich zugelassene Privatschule in Hamburg, nach dem Gründer Heinrich Brecht (1906–1966) benannt